Piazza Solferino a Grosseto
Piazza Solferino a Torino